Temari – giocattolo
 Temari – personaggio del fumetto e serie animata Naruto
 Temari – personoaggio del fumetto e serie animata Shugo Chara - La magia del cuore